Nokere Koerse, ze względów sponsorskich znanych także jako Danilith Nokere Koerse – kolarski wyścig jednodniowy, rozgrywany od 1944 w okolicach belgijskiego Nokere we Flandrii Wschodniej.

Wyścig rozgrywany jest od 1944. W 2005 znalazł się w cyklu UCI Europe Tour, początkowo z kategorią 1.1, a od 2016 1.HC. W 2020 został włączony do utworzonego wówczas cyklu UCI ProSeries. Edycje z 2013 i 2020 zostały odwołane.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo w Belgii
Flandria Wschodnia
Wyścigi kolarskie jednodniowe